Latón puede hacer referencia a:
 Latón,o eliot aleación de cobre y zinc.
 Latón, nombre común de la planta Celtis australis.
 Laton, una localidad californiana en Estados Unidos.